Greising bezeichnet:

 Greising, einen Ortsteil der Großen Kreisstadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Greising (Gemeinde Pregarten), Ortschaft der Gemeinde Pregarten, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Greising ist der Familienname folgender Personen:
 Franziska Greising (* 1943), Schweizer Schriftstellerin
 fälschlich für Joseph Greissing (1664–1721), deutscher Hofbaumeister
 Leopold Greising (18. Jh.), deutscher Barockmaler  

Siehe auch: Greissing